Баумане () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Баумане, Бирута (1922—2017) — советский и латвийский художник.
 Баумане, Луция Албертовна (1905—1988) — советская и латвийская актриса, режиссёр, педагог.
 Баумане, Сигне (род. 1964) — латвийская художник-мультипликатор, художница, иллюстратор и писательница.
 См. также 
 Бауман